L'età dell'innocenza – romanzo di Edith Wharton del 1920, vincitore del Premio Pulitzer nel 1921
 L'età dell'innocenza – film del 1993 di Martin Scorsese, tratto dall'omonimo romanzo, che ottenne 5 nomination al premio Oscar